Chinatown, en el món anglosaxó, és el barri xinès, la zona de la ciutat on resideix una gran quantitat de població d'origen xinès.
 Chinatown (Manhattan), veïnat de la ciutat de Nova York.
 Chinatown (pel·lícula), pel·lícula dels Estats Units de 1974 dirigida per Roman Polanski.